Tlahualilo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlahualilo de Zaragoza, ort, Durango, 
 Tlahualilo (kommun), Durango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar